Die Association Sportive Otohô ist ein kongolesischer Fußballverein mit Sitz in Oyo. Seine Heimspiele trägt der Verein im Complexe Omnisports d’Oyo aus.

Geschichte 
Der Verein wurde am 16. Juli 2014 in Oyo gegründet. Die Mannschaft erreichte bereits 2017 den Aufstieg in die höchste kongolesische Liga. Dort platzierten sie sich in der Premierensaison auf dem zweiten Rang und qualifizierten sich somit für das internationale Geschäft. In der zweiten Saison gelang der erste Meistertitel. In den folgenden Jahren kamen weitere nationale Titel hinzu.

Erfolge 
Nationale Erfolge

 Kongolesischer Meister (5): 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Statistik in den CAF-Wettbewerben

Einzelnachweise 

Fußballverein aus der Republik Kongo
Gegründet 2014
Cuvette